Alfred Altherr (1843-1918), Zwitsers theoloog
 Emma Altherr-Simond (1838-1925), Zwitserse onderneemster en hotelierster
 Fedor Altherr (1896–1980), Zwitsers architect
 Gustav Altherr (1870-1954), Zwitsers politicus
 Hans Altherr (1950-), Zwitsers politicus
 Hermann Altherr (1848-1927), Zwitsers arts en politicus
 Paul Altherr (1870-1928), Zwitsers kunstschilder

Zwitserse achternaam